Bro (Gotland), een plaats in de gemeente, landschap en eiland Gotland en de provincie Gotlands län in Zweden
 Bro (Uppland), een plaats in de gemeente Upplands-Bro in het landschap Uppland en de provincie Stockholms län in Zweden

BRO kan verwijzen naar:
 Basisregistratie Ondergrond, een van de Nederlandse basisregistraties